De ou DE pode significar:
 sufixo da língua portuguesa
 abreviação ISO 639 para a língua alemã (Deutsch);
 abreviação ISO 3166-1 para Alemanha (Deutschland).
 abreviação ISO 3166-2 para o estado americano de Delaware
 De, letra do alfabeto cirílico
 abreviação de Domingo Espetacular, programa de televisão da Rede Record.
 Desporto Escolar
Departamento Elétrico (teatro)

Desambiguações de siglas